Волкота — гидроним в Тверской области России:

 Волкота — река в Тверской области
 Волкота — озеро в Тверской области